O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2008/2009 foi a 49ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.planetabasket.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=7050:os-finalistas-da-1o-divisao-feminina&catid=78:1odiv-feminina-noticias&Itemid=205

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol